Ири́на Анато́льевна Сне́гова (12 апреля 1922 года, Курск, РСФСР — 14 июля 1975 года, Москва) — русская советская поэтесса, переводчик.

Биография 
Ирина Снегова родилась 12 апреля 1922 года в Курске в семье научных работников и профессиональных революционеров. Вскоре семья переехала в Москву. Детство и отрочество будущей поэтессы прошло на Арбате. Окончила школу № 29 .

С августа 1941 года по май 1942 года была в эвакуации в Красноуфимске. Далее была направлена ЦК ВЛКСМ на работу в редакцию «Комсомольской правды», где работала литературным сотрудником иностранного отдела (до 1944 года). Иногда использовала литературный псевдоним И. Анатольева.

В 1944 году поступила в Литературный институт имени А. М. Горького. Занималась в семинарах И. Л. Сельвинского и В. К. Звягинцевой. Получала стипендию имени Крылова. Окончила институт с отличием в 1948 году.

Первая журнальная публикация состоялась в журнале «Знамя» (1948). Переводила стихи своего товарища по институту Расула Гамзатова. Работала в области перевода в соавторстве с Еленой Николаевской.

Снегова перевела стихи в сборниках поэтов: Акакия Церетели, Галактиона Табидзе (совместно с Е. Николаевской), Шио Мгвемели, Колау Нодирадзе, Расула Гамзатова, Г Эмина, М. Карима, Назара Наджми, Мусы Гали, Сайфи Кудаша, С. Капутикян, Маро Маркарян, Гургена Боряна, Сагатела Арутюняна, Ованеса Шираза и др.; стихи поэтов ГДР для Антологии немецкой поэзии, стихотворения для романа Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра».

Ирина Снегова автор 13 поэтических сборников и многочисленных поэтических публикаций в еженедельниках «Литературная газета», «Литературная Россия», «Неделя», газете «Известия» и в литературных журналах «Новый мир»; «Знамя», «Юность», «Литературный Кисловодск», «Литературная Грузия», «Литературная Армения» и др.

Принимала участие в Днях русской литературы в Армении, Грузии, Туркменистане, Казахстане.

Умерла в 1975 году от рака лёгких в Москве. Похоронена на Ваганьковском кладбище.

В начале 80-х годах ленинградская рок-группа Август исполняла песню «Август» на стихи Снеговой, ставшей одной из немногих медленных рок-композиций.

Библиография 
Прижизненные издания:
 Лирические стихи. — : Советский писатель, 1958. — 120 с.
 Бьют часы: Стихи: Для младшего школьного возраста. — [Ил.: Н. Кононова]. — : Детский мир, 1962. — 16 с.: ил.;
 Август: Стихи. — : Советский писатель, 1963. — 114 с.
 Дороги сердца: Стихи и переводы. — Ереван: Айпетрат, 1963. — 142 с.
 Лирика. — : Художественная литература, 1966. — 247 с., портр.
 Крутизна: Стихи. — : Советский писатель, 1967. — 119 с.
 [Избранная лирика] — : Молодая гвардия, 1969. — 32 с. (Б-чка избранной лирики)
 Три дождя: Стихи. — : Советский писатель, 1971. — 158 с.
 Да здравствуют цветы: Стихи: Для детей. [Пер. с груз. И. Снеговой]; [Ил.: З. Медзмариашвили]. — Тбилиси: Накадули, 1972. — 30 с.: ил.
 И всё, что ты любишь…: Избранные стихотворения. — : Художественная литература, 1973. — 400 с., портр.
 Яблочный год: Стихи. — : Советский писатель, 1975. — 135 с.: портр.

Издания:
 Как бы там ни было. — : Советский писатель, 1978.
 Благодаренье. — : Современник, 1979.
 Внезапный свет. — : АСТ, 2007.

Примечания

Ссылки 
 Ирина Снегова. Российская государственная библиотека.
 Снегова, Ирина Анатольевна // Краткая литературная энциклопедия

Похороненные на Ваганьковском кладбище